Vicker kan avse endera
 Vickersläktet
 Honträdet av Jolster